Brachycalanus är ett släkte av kräftdjur. Brachycalanus ingår i familjen Phaennidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Brachycalanus